EHF European League, tidigare känt som EHF-cupen (), är en stor handbollsturnering i Europa som anordnas av European Handball Federation (EHF) varje säsong. Turneringen spelas både för herrar och för damer, och hade premiär säsongen 1981/1982 i båda indelningsklasserna. Tidigare var International Handball Federation (IHF) arrangörsorganisation, och då hette turneringen IHF-Cupen, eng. IHF Cup.

Säsongen 2012/2013 slogs, för herrarna, EHF-cupen ihop med Cupvinnarcupen under namnet EHF Cup (). Från och med då spelas finalen i en avgörande match, istället för två som tidigare.

För damerna slogs EHF-cupen ihop med Cupvinnarcupen säsongen 2016/2017. Här  fortsatte man dock spela finalmatcherna i bäst av 2, fram till säsongen 2020/2021.

Inför säsongen 2020/2021 bytte turneringen namn från EHF-Cupen till EHF European League.

Finalmatcher i EHF European League

Herrar

Damer

Referenser

Noter 

Återkommande sportevenemang med premiär 1981
Handbollsturneringar
Sportevenemang i Europa
Handboll i Europa